Cinara  — род тлей из семейства Lachnidae. Иногда включаются в состав семейства Aphididae.

Описание 
Крупные и среднего размера тли, длиной 2—7 мм. Буровато-серые или чёрно-бурые. Волосистые, с большими трубочками. Питаются растительными соками. Встречаются на представителях семейств сосновые (ель, сосна, кедр, пихта, лиственница) и кипарисовые (можжевельник, туя).

Систематика 

Иногда включаются в состав семейства  (например, на сайте itis или на Fauna Europaea). Для СССР указывалось около 35 видов. Всего около 240 видов, включая:

 Cinara abietihabitans
 Cinara abietinus (Matsumura, 1917)
 Cinara abietis (Fitch, 1851)
 Cinara abietisibiricae Binazzi & Battisti, 1998
 Cinara abietispindrow Remaudière, G. & Binazzi, 2003
 Cinara acadiana Hottes, 1956
 Cinara acutirostris Hille Ris Lambers, 1956
 Cinara alacra Hottes & Essig, 1953
 Cinara alaskana Hottes, 1964
 Cinara alba
 Cinara anelia Favret & Voegtlin, 2004
 Cinara antennalis Remaudière, G. & Binazzi, 2003
 Cinara anzai Hottes & Essig, 1953
 Cinara apini (Gillette & Palmer, 1924)
 Cinara arizonica (Wilson, 1919)
 Cinara atlantica (Wilson, 1919)
 Cinara atra (Gillette & Palmer, 1924)
 Cinara atratipinivora
 Cinara atripes Hottes, 1958
 Cinara atroalbipes
 Cinara atrotibialis
 Cinara azteca Hottes & Essig, 1954
 Cinara balachowskyi
 Cinara banksiana Pepper & Tissot, 1955
 Cinara bonica Hottes, 1956
 Cinara bonita Hottes, 1956
 Cinara braggii (Gillette, 1917)
 Cinara brauni Börner, 1940
 Cinara brevipilosa Voegtlin, G. Remaudière & Peña-Martinez, 1986
 Cinara brevisaeta
 Cinara brevispinosa (Gillette & Palmer, 1924)
 Cinara bungeanae
 Cinara burrilli (Wilson, 1919)
 Cinara caliente Hottes, 1955
 Cinara californica Hottes & Essig, 1953
 Cinara canatra Hottes & Bradley, 1953
 Cinara carnica Binazzi, 1995
 Cinara caudelli (Wilson, 1919)
 Cinara cedri Mimeur, 1936
 Cinara cembrae
 Cinara chaetorostrata
 Cinara chamberlini Knowlton, 1935
 Cinara chibi Inouye, 1962
 Cinara chinookiana Hottes, 1955
 Cinara cognita Hottes & Essig, 1954
 Cinara coloradensis (Gillette, 1917)
 Cinara comata Doncaster, 1956
 Cinara commatula Hottes & Essig, 1954
 Cinara confinis (Koch, 1856)
 Cinara contortae Hottes, 1958
 Cinara costata
 Cinara covassii Binazzi, 1991
 Cinara cronartii Tissot & Pepper, 1967
 Cinara cuneomaculata (Del Guercio, 1909)
 Cinara cupressi (Buckton, 1881)
 Cinara curtihirsuta Hottes & Essig, 1954
 Cinara curvipes (Patch, 1912)
 Cinara dahurica
 Cinara deodarae
 Cinara diabola Hottes, 1961
 Cinara dubia Hottes & Essig, 1954
 Cinara eastopi
 Cinara edulis (Wilson, 1919)
 Cinara engelmanniensis (Gillette & Palmer, 1925)
 Cinara essigi Hottes, 1961
 Cinara etsuhoe Inouye, 1970
 Cinara ferrisi (Swain, 1918)
 Cinara flexilis (Gillette & Palmer, 1924)
 Cinara formosana (Takahashi, R., 1924)
 Cinara fornacula Hottes, 1930
 Cinara fresai Blanchard, 1939
 Cinara gentneri Hottes, 1957
 Cinara glabra (Gillette & Palmer, 1924)
 Cinara glacialis Hottes, 1964
 Cinara glehna
 Cinara gracilis (Wilson, 1919)
 Cinara grande Hottes, 1956
 Cinara guadarramae Mimeur, 1936
 Cinara gudaris Binazzi & Sanchis, 1994
 Cinara harmonia Hottes, 1958
 Cinara hattorii Kono & Inouye, 1938
 Cinara hirsuta Hottes & Essig, 1954
 Cinara hirticula Hottes, 1958
 Cinara horii Inouye, 1941
 Cinara hottesi (Gillette & Palmer, 1924)
 Cinara hottesis
 Cinara hylikos
 Cinara hyperophila (Koch, 1855)
 Cinara idahoensis Knowlton, 1935
 Cinara indica
 Cinara inscripta Hottes & Essig, 1953
 Cinara intermedia (Pašek, 1953)
 Cinara jucunda Hottes, 1958
 Cinara juniperensis (Gillette & Palmer, 1925)
 Cinara juniperi 
 Cinara juniperivora (Wilson, 1919)
 Cinara keteleeriae
 Cinara kiusa Hottes, 1957
 Cinara kuchea Hottes, 1958
 Cinara lachnirostris Hille Ris Lambers, 1966
 Cinara lalazarica Remaudière, G. & Binazzi, 2003
 Cinara laportei (Remaudière, G., 1954)
 Cinara largirostris
 Cinara laricifex (Fitch, 1858)
 Cinara laricifoliae (Wilson, 1915)
 Cinara laricionis Binazzi, 1980
 Cinara laricis
 Cinara longipennis (Matsumura, 1917)
 Cinara longirostris (Börner, 1950)
 Cinara louisianensis Boudreaux, 1949
 Cinara lyallii
 Cinara maculipes Hille Ris Lambers, 1966
 Cinara maghrebica Mimeur, 1934
 Cinara manitobensis
 Cinara mariana
 Cinara maritimae
 Cinara matsumurana Hille Ris Lambers, 1966
 Cinara medispinosa (Gillette & Palmer, 1929)
 Cinara melaina Boudreaux, 1949
 Cinara micropunctata Remaudière, G. & Binazzi, 2003
 Cinara minoripinihabitans
 Cinara minuta Hottes & Knowlton, 1954
 Cinara moketa Hottes, 1957
 Cinara mongolica
 Cinara montanensis Wilson, 1919
 Cinara montanesa Hottes, 1961
 Cinara montanicola 
 Cinara mordvilkoi
 Cinara murrayanae (Gillette & Palmer, 1924)
 Cinara nepticula Hottes, 1958
 Cinara neubergi
 Cinara newelli Tissot, 1939
 Cinara nigra Wilson, 1919
 Cinara nigripes
 Cinara nigrita  Hottes & Essig, 1953
 Cinara nigritergi
 Cinara nimbata Hottes, 1954
 Cinara nopporensis
 Cinara nuda
 Cinara obovatae Binazzi & Battisti, 1998
 Cinara obscura
 Cinara occidentalis (Davidson, 1909)
 Cinara oregonensis (Wilson, 1915)
 Cinara oregoni Hottes & Essig, 1953
 Cinara orientalis (Takahashi, R., 1925)
 Cinara osborni Knowlton, 1942
 Cinara oxycedri Binazzi, 1996
 Cinara ozawai Inouye, 1970
 Cinara pacifica Wilson, 1919
 Cinara palaestinensis
 Cinara pallidipes Hottes, 1958
 Cinara parvicornis Hottes, 1958
 Cinara paxilla
 Cinara pectinatae
 Cinara pergandei (Wilson, 1919)
 Cinara petersoni
 Cinara piceae
 Cinara piceicola (Cholodkovsky, 1896)
 Cinara picta (Del Guercio, 1909)
 Cinara pilicornis
 Cinara pilosa
 Cinara pinea
 Cinara pini (Linnaeus, 1758)
 Cinara piniarmandicola
 Cinara pinidensiflorae
 Cinara piniformosana (Takahashi, R., 1923)
 Cinara pinihabitans 
 Cinara pinikoraiensis
 Cinara piniphila (Ratzeburg, 1844)
 Cinara piniradicis
 Cinara pinivora (Wilson, 1919)
 Cinara plurisensoriata
 Cinara polymorpha Remaudière, G. & Binazzi, 2003
 Cinara ponderosae (Williams, T.A., 1911)
 Cinara pruinosa
 Cinara pseudosabinae
 Cinara pseudoschwarzii Palmer, 1936
 Cinara pseudotaxifoliae Palmer, 1952
 Cinara pseudotsugae (Wilson, 1912)
 Cinara puerca Hottes, 1954
 Cinara pulverulens (Gillette & Palmer, 1924)
 Cinara pumilae
 Cinara radicivora Voegtlin, 1983
 Cinara rigidae Hottes, 1958
 Cinara rubicunda (Wilson, 1915)
 Cinara russellae Pepper & Tissot, 1973
 Cinara saccharinipini Hottes, 1958
 Cinara saraswatae
 Cinara saskensis
 Cinara schimitscheki Börner, 1940
 Cinara schuhi Hottes, 1957
 Cinara schwarzii (Wilson, 1919)
 Cinara sclerosa Richards, 1956
 Cinara setosa (Börner, 1950)
 Cinara setulosa Hottes & Essig, 1955
 Cinara shinjii Inouye, 1970
 Cinara sibiricae (Gillette & Palmer, 1924)
 Cinara similis (van der Goot, 1917)
 Cinara sitchensis Hottes, 1958
 Cinara smaragdina
 Cinara smolandiae
 Cinara solitaria (Gillette & Palmer, 1924)
 Cinara sonata Hottes, 1955
 Cinara soplada Hottes, 1956
 Cinara sorini Inouye, 1970
 Cinara spiculosa
 Cinara splendens (Gillette & Palmer, 1924)
 Cinara strobi (Fitch, 1851)
 Cinara subapicula
 Cinara subterranea
 Cinara taedae Tissot, 1932
 Cinara taiwana (Takahashi, R., 1925)
 Cinara tanneri (Knowlton, 1930)
 Cinara tenuipes
 Cinara terminalis (Gillette & Palmer, 1924)
 Cinara thatcheri Knowlton & C.F. Smith, 1938
 Cinara thunbergii (Wilson, 1919)
 Cinara tibetapini
 Cinara tistaensis
 Cinara todocola
 Cinara togyuensis
 Cinara tonaluca Hottes & Wehrle, 1951
 Cinara tsugae 
 Cinara tujafilina (Del Guercio, 1909)
 Cinara utahensis Knowlton & C.F. Smith, 1938
 Cinara vagabunda Hottes & Essig, 1953
 Cinara vandykei (Wilson, 1919)
 Cinara villosa Gillette & Palmer, 1931
 Cinara wahhaca  Hottes, 1951
 Cinara wahluca Hottes, 1952
 Cinara wahsugae (Hottes, 1960)
 Cinara wahtolca Hottes, 1953
 Cinara wanepae Hottes, 1933
 Cinara watanabei Inouye, 1970
 Cinara watsoni Tissot, 1939
 Cinara westi Tissot & Pepper, 1967
 Cinara xylophila Cinara yukona Hottes, 1964
 Cinara zoarcbursara Knowlton, 1935

Подроды:
 Подрод Cedrobium Подрод Cinara Подрод CupressobiumГалерея

 Примечания 

 Литература 
 Ghosh A. K. (1982). The Fauna of India and The Adjacent Countries : Homoptera: Aphidoidea, Part II. Subfamily Lachninae. Kolkata, Zoological Survey of India'', VIII, 332 p., plates.

Пушистые тли
Насекомые-вредители
Роды полужесткокрылых